Рожок — українське прізвище, що походить від розповсюдженого серед запорізьких козаків прізвиська, яке у свою чергу є похідним від назви козацької порохівниці характерної форми.

Відомі носії:
 Рожок Володимир Іванович (*1946) — український хоровий диригент, науковець, музично-громадський діяч, педагог, ректор Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (з 2004 року).
 Рожок Григорій (*1899—†1944) — український оперний співак, драматичний тенор.
 Рожок Сергій Володимирович (*1985) — український футболіст, півзахисник.
 Рожок Степан (*1917 — ?) — український маляр і мистецтвознавець.

Інші значення
Хутір Рожок у Неклинівському районі на заході Ростовської області.
Українські прізвища